El nombre San Fulgencio puede hacer referencia a:

 San Fulgencio (Alicante), municipio de la provincia de Alicante, España.

 San Fulgencio de Écija (f. c. 632), obispo de Écija, en la provincia de Bética, actual España, hermano de los santos Leandro, Isidoro y Florentina, celebrado el 14 de enero.
 San Fulgencio de Ruspe (f. c. 632), obispo de Ruspe, ciudad de Bizacena, actual Túnez, celebrado el 1 de enero.